Clásica de San Sebastián 2017 var den 37. udgave af cykelløbet Clásica de San Sebastián. Det var det 28. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret 29. juli 2017. Løbet blev vundet af polske Michał Kwiatkowski fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Jesper Hansen kørte for 
 Christopher Juul-Jensen kørte for 
 Lars Bak kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 

2017
UCI World Tour 2017